Volto Santo (v italštině znamená doslovně Svatá tvář) je označení více relikvií uchovávaných v Itálii a zobrazujících tvář Ježíše Krista:

 Volto Santo (Lucca) – dřevěný kříž v katedrále sv. Martina z Tours v toskánském městě Lucca
 Volto Santo (Manoppello) – obraz na tenké látce uchovávaný ve zvláštní svatyni v městečku Manopello (asi 90 km od Říma)
 Volto Santo (Sansepolcro) – velká dřevěná socha ukřižovaného Krista z 9. století v toskánském městě Sansepolcro